Кубок Хопмана 2013 — традиционный выставочный турнир на Кубок Хопмана, проведенный в 2013 году. По схеме турнира 8 национальных команд (состоят из теннисиста и теннисистки), разбиты на 2 группы. В каждой из групп по системе «каждый с каждым» определяются победители, которые разыгрывают чемпионство в отдельном матче.

Все 8 команд приглашают организаторы на свой выбор.

Турнир-2013 — это уже 25-й турнир по счёту, проводился с 29 декабря 2012 по 5 января 2013 года на кортах комплекса Perth Arena в Перте, Австралия.

Посев участников

Групповой раунд

Группа A

Общий зачёт

Германия — Австралия

Сербия — Италия

Италия — Германия

Сербия — Австралия

Италия — Австралия

Сербия — Германия 

Микст с участием Хааса заменен на две показательные игры с участием местного юниора Тонасси Коккинакиса, результат которого никак не учтен в результатах турнира.

Группа B

Общий зачёт

Испания — ЮАР

США — ЮАР

Испания — Франция

США — Франция

США — Испания 

Матчи с участием Изнера заменены на две показательные игры с участием местного юниора Тонасси Коккинакиса, результаты которых никак не учтены в результатах турнира.

ЮАР — Франция

Финал

Сербия — Испания

Ссылки 
 Сайт турнира 

Австралия
Теннис
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
2013